Bai kan som auktorsförkortning betyda:

 Hai-Yan Bai
 Jiu-Wei Bai
 Ming Bai

Robotskapade auktorsförkortningar